Alex Sandro da Silva — futebolista 
 Alex Silva (lutador) 

Desambiguações de antropônimos